Blanca María Sforza (en italiano, Bianca Maria Sforza), (Pavía, 5 de abril de 1472 – Innsbruck; 31 de diciembre de 1510). Era hija del Duque de Milán Galeazo María Sforza. En 1493, se casa con el emperador Maximiliano I, quien había enviudado tras la muerte de su primera esposa María de Borgoña en 1482.

Familia y linaje 
Blanca, fue la hija mayor de Galeazo María Sforza, duque de Milán (24 de enero de 1444 - 26 de diciembre de 1476), con su segunda esposa, Bona de Saboya (10 de agosto de 1449 - 1503), con quien había contraído matrimonio en 1468, un año después de la muerte de su primera esposa, Dorotea Gonzaga, con la que no tuvo descendencia. Los abuelos paternos de Blanca eran Francisco I Sforza y Bianca Maria Visconti. Sus abuelos maternos fueron Luis, duque de Saboya y Ana de Lusignan. Ella tenía dos hermanos mayores, Gian Galeazzo Sforza, que se casó con su prima hermana, Isabel de Nápoles, con quien él tuvo hijos, y Hermes María. Además tenía  una hermana menor, Ana Sforza, primera esposa de Alfonso I, duque de Ferrara, que después de la muerte de Ana en el parto se casó por segunda vez con Lucrecia Borgia. Su tío fue Ludovico Sforza El Moro, duque de Milán, que se casó con Beatriz de Este, y su tía era Hipólita María Sforza, primera esposa del rey Alfonso II de Nápoles. 
 
Cuando Blanca todavía no cumplía cinco años, su padre fue asesinado en el interior de la Iglesia de Santo Stefano en Milán, el 26 de diciembre de 1476, que fue la Fiesta del Día de San Esteban. Fue apuñalado a muerte por tres altos funcionarios de la corte milanesa.

Matrimonios 
En enero de 1474, con tan solo dos años, es casada con su primo hermano Filiberto I de Saboya (7 de agosto de 1465 - 22 de abril de 1482), hijo de su tío Amadeo IX de Saboya, y Yolanda de Valois. El duque murió en la primavera de 1482, dejando a Blanca viuda con diez años.

Sin embargo, muy poco tiempo después el rey Matías Corvino de Hungría, quien tenía estrechos lazos con las Casas reales de la península itálica, pronto pidió la mano de Blanca para su hijo ilegítimo Juan Corvino de 13 años de edad, al cual había otorgado infinidad de propiedades y títulos con el propósito de que eventualmente este lo sucediera en el trono húngaro. De esta manera, en 1487 fue efectuada la ceremonia de matrimonio de Blanca y Juan en Milano a través de embajadores. La pareja real no se llegó a encontrar en persona y posteriormente tres años después de la muerte del rey Matías y el fracaso de Juan de apoderarse del trono húngaro, el Papa anuló el matrimonio el 11 de noviembre de 1493. 

El 16 de marzo de 1494, en Hall, Tirol, contrae matrimonio con Maximiliano I de Habsburgo, viudo de María de Borgoña desde el 27 de marzo de 1482, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1493.

Blanca, obviamente, no tenía hijos. Maximiliano aporta los dos habidos con María de Borgoña, Felipe I el Hermoso (22 de junio de 1478 - 25 de septiembre de 1506), que se casó con Juana I de Castilla, y la archiduquesa Margarita de Austria (10 de enero de 1480 - 1 de diciembre de 1530), que se casó con Juan, Príncipe de Asturias y, en segundo lugar con Filiberto II de Saboya.

Blanca Maria Sforza murió en Innsbruck, siendo enterrada en Stams.

Ancestros 

Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVI
Reinas consortes de Alemania del siglo XV
Reinas consortes de Alemania del siglo XVI
Duquesas consortes de Austria
Princesas de la casa Sforza
Blanca
Nacidos en Pavía
Fallecidos en Innsbruck
Duquesas consortes de Saboya del siglo XV